Kalo Chorio (Καλό Χωριό) kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kaló Chorío, ort, Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Kaló Chorió (ort), Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Kalochóri - Panteíchi, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar